Název Chmelná má více sídel:
 Chmelná, obec v okrese Benešov
 Chmelná (Sušice), část města Sušice v okrese Klatovy
 Chmelná (Křemže), část obce Křemže v okrese Český Krumlov
 Chmelná (Nová Cerekev), část obce Nová Cerekev v okrese Pelhřimov

Externí odkazy